Roxburgh and Berwickshire steht für:

 Roxburgh and Berwickshire (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Roxburgh and Berwickshire (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus